

Patronyme 

 Curzio Maltese (1959-2023), journaliste, écrivain et homme politique italien ;
 George John Maltese (1931-2009), mathématicien américain ;
 Michael Maltese (1908-1981), scénariste, acteur et compositeur américain.

Pseudonyme 

 Maltese, de son vrai nom Ken Laszlo, chanteur italien.

Œuvres 

 Corto Maltese, série de bandes dessinées de Hugo Pratt ;
 Corto Maltese, héros de bande dessinée créé par Hugo Pratt ;
 Maltese, mini-série télévisée policière italienne diffusée en 2017.

Voir aussi 
 Maltese Falcon, le plus grand voilier privé de luxe du monde.